Az 1994-es Australian Open női versenyét a német Steffi Graf nyerte a spanyol Arantxa Sanchez-Vicario előtt.

Kiemeltek 

  Steffi Graf (Bajnok)</li>
  Arantxa Sanchez-Vicario (Döntős)</li>
  Conchita Martinez (Negyeddöntős)</li>
  Gabriela Sabatini (Elődöntős)</li>
  Jana Novotna (Negyeddöntős)</li>
  Mary Joe Fernández (Negyedik kör)</li>
  Anke Huber (Harmadik kör)</li>
  Manuela Maleeva-Fragniere (Negyeddöntős)</li>

  Mary Pierce (Negyedik kör)
  Date Kimiko (Elődöntős)
  Zina Garrison Jackson (Első kör)
  Amanda Coetzer (Második kör)
  Helena Suková (Harmadik kör)
  Magdalena Maleeva (Negyedik kör)
  Nathalie Tauziat (Első kör)
  Lindsay Davenport (Negyeddöntős)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1